Далматий (Далмаций, Дальма; , ; 524—580) — святой епископ Родеза. День памяти — 13 ноября.

Биография 
Святой Далматий был епископом Родеза. Считается, что он пострадал от рук Амалариха, который был последователем арианства. В своём послании святой Далматий требовал от Хильдеберта II, чтобы его преемник на епископской кафедре не был бы чужестранцем, или жадным, или женатым, и должен был бы посвящать всё время молитве.

Примечания

Литература 
 

Католические святые
Святые Руэрга
Святые периода Меровингов
Христианские святые VI века
Епископы Родеза
Епископы VI века
Персоналии Франкского государства VI века